Gorgonios (lateinische Form Gorgonius) ist der Name folgender Personen:

 Gorgonios (Bronzeschmied), Bronzeschmied in Aphrodisias zwischen dem 3. und 5. Jahrhundert
 Gorgonios, einer der Vierzig Märtyrer von Sebaste

Siehe auch:
 Gorgonius von Nikomedia, frühchristlicher Märtyrer
 Gorgonius von Rom, frühchristlicher Märtyrer